Reprezentacja Tonga w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Tonga w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Tongański Związek Rugby, członek Oceania Rugby oraz World Rugby.

Turnieje

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Oceanii

Udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentacje Tonga w rugby union